

Geografia 
Best – comune del Brabante Settentrionale, Paesi Bassi
Best – città della Contea di Reagan, Texas, Stati Uniti d'America

Musica 
 Best – rivista musicale mensile a carattere monografico nata nel 1976
 Best – album degli Scorpions del 1985
 Best – album di Loredana Bertè del 1991
 BEST – album di Mika Nakashima del 2005
 Best – album di Kenny G del 2006
 Best – album di Suneohair del 2009
 Best – album di Christian del 2011
 BEST – album dei Vidoll del 2011

Persone
Ahmed Best – attore, doppiatore e regista statunitense
Campbell Best – calciatore cookese
Edna Best – attrice britannica
Eve Best – attrice britannica
George Best – calciatore nordirlandese
Jahvid Best – giocatore di football americano
James Best – attore statunitense
John Best – calciatore britannico, allenatore di calcio e dirigente sportivo inglese naturalizzato statunitense
John Best – ex cestista statunitense
Kenneth Best – giornalista liberiano
Leon Best – calciatore irlandese
Marjorie Best – costumista statunitense
Neil Best – rugbista a 15 britannico
Pete Best – batterista britannico
Rory Best – rugbista a 15 nordirlandese
Simon Best – ex rugbista a 15 britannico
Steven Best – attivista e docente statunitense
Travis Best – ex cestista statunitense
Werner Best – politico tedesco

Altro
BEST, ovvero Board of European Students of Technology – associazione studentesca internazionale
 Best – film del 2000 diretto da Mary McGuckian